Aguilares (Tucumán)
 Aguilares (Texas)
 Aguilares (El Salvador)

Desambiguações de topônimos